Frunzenskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Frunzenskі rajon, distrikt, Minsks voblast,

Kazakstan 

 Frunzenskiy Rayon (region i Kazakstan), Aqtöbe,

Kirgizistan 

 Kadamjaiskiy Raion, distrikt, Batken, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar